Sitio de Tortosa puede referirse a distintos asedios que sufrió la ciudad de Tortosa (España):
 Tres fallidos intentos de incorporarla al Imperio carolingio:
 Sitio de Tortosa (804).
 Sitio de Tortosa (808).
 Sitio de Tortosa (808).
 Sitio de Tortosa (1148), que significó su conquista por la Corona de Aragón.
 Sitio de Tortosa (1642), fallido intento de tomarla por las tropas francesas, durante la Guerra de los Segadores.
 Sitio de Tortosa (1708), durante la Guerra de sucesión española.
 Sitio de Tortosa (1810), durante la Guerra de la Independencia Española.